«World of Our Own» — второй сингл с одноименного альбома ирландской группы Westlife. Для музыкантов композиция стала уже десятым синглом, возглавившим британский хит-парад. Общие продажи сингла в Великобритании составили 200475 экземпляров (по состоянию на апрель 2008 года). В США песня достигла лишь 41 строчки в чарте Pop Airplay, основанном на популярности композиции и частоте её ротации на радиостанциях.

Список композиций 
 Великобритания (CD1)
 «World Of Our Own» (Single Remix) — 3:28
 «Crying Girl» — 3:39
 «Angel» (Single Remix) — 4:22
 «World Of Our Own» (Video) — 3:28

 Великобритания (CD2)
 «World Of Our Own» (Single Remix) — 3:28
 «I Promise You That» — 3:35
 «Angel» (Video) — 4:22

 Великобритания (VHS Video Single)
 «World Of Our Own» (Video) — 3:28
 «Angel» (Video) — 4:22
 «Behind The Scenes Footage»
 «Band Messages»

 Япония (EP)
 «World Of Our Own» (Single Remix) — 3:28
 «Queen Of My Heart» (Radio Edit) — 4:20
 «Crying Girl» — 3:39
 «I Promise You That» — 3:35
 «Uptown Girl» (Radio Edit) — 3:06
 «My Love» (Radio Edit) — 3:52
 «Against All Odds» (Featuring Mariah Carey) — 3:21
 «En Ti Deje Mi Amor» (Single Remix) — 3:29
 «Con Lo Bien Que Te» (Single Remix) — 3:52
 «World Of Our Own» (U.S. Remix) — 3:29

Позиции в чартах

История релизов сингла

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип на песню «World of Our Own» (британская версия)
 Видеоклип на песню «World of Our Own» (американская версия)
 Официальный сайт Westlife

Синглы Westlife
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart